

Persone 
 Alfred Fitch (1912-1981) – velocista statunitense
 Alison Fitch (1972) – triatleta australiana
 Asa Fitch (1809-1879) – entomologo statunitense
 Ashbel P. Fitch (1848-1904) – avvocato e politico statunitense
 Bill Fitch (1934-2022) – allenatore di pallacanestro statunitense
 Edward Fitch (1864-1946) – filologo statunitense
 Gerald Fitch (1982) – cestista statunitense
 Graham N. Fitch (1809-1892) – politico statunitense
 Horatio Fitch (1900-1985) – velocista statunitense
 Jabez W. Fitch (1823-1884) – politico statunitense
 John Fitch (1743-1798) – inventore statunitense 
 John Fitch (1945) – scienziato informatico, matematico e compositore britannico
 John Fitch (1917-2012) – pilota automobilistico e ingegnere statunitense
 Jon Fitch (1978) – lottatore di arti marziali miste statunitense
 Joyce Fitch (1922-2012) – tennista australiana
 Pierre Fitch (1981) – attore pornografico e disc jockey canadese
 Val Fitch (1923-2015) – fisico statunitense

Altro 
 Fitch Ratings – agenzia internazionale di valutazione del credito e rating (valutazione)
 Ghiacciaio Fitch – ghiacciaio situato nella Terra della Regina Vittoria, in Antartide
 Emily Fitch – personaggio della serie televisiva britannica Skins
 Katie Fitch – personaggio della serie televisiva britannica Skins